

Перемишль — головне місто Посяння, нині повітовий центр Підкарпатського воєводства Польщі.

Перемишль — село в Росії, районний центр Калузької області.
 Перемишль Московський — стародавнє місто в Московському князівстві, що існувало до XVII століття.

Перемишль — нині Перемишель, село в Славутському районі Хмельницької області.